Haruyo Shimamura (née en 1992), joueuse de volley-ball japonaise
 Toshihiro Shimamura (1912-1991), joueur de go professionnel
 Toshimasa Shimamura (1912-1981), écrivain japonais
 Tsuyoshi Shimamura (né en 1985), footballeur japonais
 Yasushi Shimamura, monteur de film japonais
 Shinsuke Shimamura (DJ Shimamura) producteur et disc jockey japonais